olajfa, Olea növénynemzetség
 A nemzetségbe sorolt növények magyar nevének része az „olajfa”.
 olajfa, Olea europaea növényfaj; európai olajfa
 olajfa, a keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) növényfaj népies elnevezése a Duna–Tisza közén; ezüstfűz, olajfűz
 Olajfa (politikai párt), Olaszország balközép pártszövetsége az 1995–2007-es időszakban